Kiran Ahluwalia, une chanteuse et auteur-compositeur indienne ;
 Montek Singh Ahluwalia (1943-), un économiste indien ;
 Waris Ahluwalia (1974-), un acteur et designer (joaillerie), d'origine indo-américaine.

Patronyme indien